Az új-zélandi férfi vízilabda-válogatott Új-Zéland nemzeti csapata, amelyet az Új-zélandi Vízilabda-szövetség (angolul: New Zealand Water Polo) irányít.

Eredmények

Világbajnokság

Világliga

Külső hivatkozások 
Az Új-zélandi Vízilabda-szövetség honlapja 

Vízilabda-válogatottak
Új-Zéland sportélete